Kalteneck steht für:

Orte in Bayern:
 Kalteneck (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut
 Kalteneck (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim
 Kalteneck (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Kalteneck (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg
 Kalteneck (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Aichach-Friedberg
 Kalteneck (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau
 Kalteneck (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Kalteneck (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Kalteneck (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim
 Kalteneck (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn
 Kalteneck (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut
 Kalteneck (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau
 Kalteneck (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn

Orte in Osterreich:
 Kalteneck (Gemeinde Bernstein), Ortsteil der Gemeinde Bernstein, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Kalteneck (Gemeinde Krenglbach), Ortschaft von Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Berge:
 Kalteneck (Niederösterreich) (), Nebengipfel des Eisensteins, Türnitzer Alpen, Niederösterreich

Gebäude:
 Schloss Kalteneck, Schwenningen, Lkr. Dillingen
 Burg Kalteneck, Holzgerlingen

Siehe auch:
 Kaltenegg
 Kalteck